Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym 1999 – zawody rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Europy. Mistrzostwa odbywały się od 24 do 31 stycznia 1999 w hali Prague Sports Hall w Pradze.

W konkurencji solistów zwyciężył Rosjanin Aleksiej Jagudin, zaś wśród solistek jego rodaczka Marija Butyrska. W parach sportowych złoty medal wywalczyli Rosjanie Marija Pietrowa i Aleksiej Tichonow, zaś w parach tanecznych ich rodacy Anżelika Kryłowa i Oleg Owsiannikow.

Kwalifikacje 
W zawodach udział brali zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 1998 roku ukończyli 15 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 1985 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci krajów zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 
Pierwszym tańcem obowiązkowym był Ravensburger Waltz, zaś drugim Tango Romantica.

Przypisy

Bibliografia 
 

1999
1999 w sportach zimowych
Sport w Pradze
1999 w Europie